Рішат Мукимович Абдулін (14 березня 1916, Усть-Каменогорськ — 12 листопада 1988) — радянський оперний співак (баритон), народний артист СРСР (1976). У 1937 закінчив казахську студію при Московській консерваторії. З 1935 по 1985 — актор Казахського театру опери і балету.

Виконав чимало партій, зокрема партію Євгенія Онєгіна у однойменній опері Чайковського та Ескамільо з «Кармен» Бізе.

Примітки 

Оперні співаки
Народні артисти Казахської РСР